Allergan es una compañía multinacional farmacéutica que produce medicamentos de marca y genéricos y también realiza investigación y desarrollo farmacéutico. Se formó el 18 de febrero de 2015, cuando la compañía anteriormente conocida como Actavis, Plc cambió su nombre. Esto se completó a partir del 15 de junio del 2015. Actavis, Plc luego se convirtió en Actavis, que ahora forma la división estadounidense de Genéricos de la compañía.
El 20 de noviembre de 2018 se suspende la comercialización en Europa de algunas prótesis mamarias de esta marca para no ser renovada la certificación Europea de estos productos.

Historia corporativa

De Actavis a Allergan

2015: Finalización de la adquisición de Allergan Inc y primeras ofertas
Después de la adquisición de Allergan, Inc by Actavis, Plc, la nueva compañía realizó su primera adquisición el 6 de julio, cuando la compañía adquirió la empresa emergente, Oculeve, por $125 millones. El 7 de julio, la compañía anunció que adquiriría la cartera de migraña de Merck & Co CGRP en etapa avanzada, así como dos medicamentos experimentales (MK-1602 y MK-8031) por $250 millones. En julio, acordó vender su pequeña empresa de medicamentos genéricos, Actavis, a Teva Pharmaceutical Industries por $40.5 billones ($33.75 billones en efectivo y $ 6.75 billones en acciones) una transacción que se completaría en el primer trimestre de 2016. Un día después, la compañía anunció que adquiriría Naurex Inc por $560 millones más hitos regulatorios. En septiembre, la compañía anunció que adquiriría AqueSys, un nuevo dispositivo oftálmológico, por $300 millones más sumas futuras vinculadas a hitos de aprobación/ventas. En noviembre, la compañía adquirió la empresa de dispositivos estéticos Northwood Medical Innovation. Dos días después de anunciar el acuerdo récord con Pfizer, la compañía anunció que se asociaría con Rugen Therapeutic para desarrollar nuevas terapias para trastorno del espectro autista, rabias y trastorno obsesivo compulsivo.

Fallida fusión con Pfizer

A finales de octubre de 2015, The Wall Street Journal informó acerca de las conversaciones sobre una posible fusión entre Allergan y Pfizer, con Pfizer acercándose a Allergan debido a una caída en el precio de las acciones en toda la industria. Cualquier fusión con Allergan también le habría dado a Pfizer la posibilidad de reubicarse en Irlanda, aprovechando sus menores tasas impositivas. El 23 de noviembre de 2015, las dos compañías anunciaron su intención de fusionarse por una suma aproximada de $160 mil millones, lo que haría de éste, el mayor acuerdo farmacéutico de todos los tiempos y la tercera mayor fusión de la historia. Como parte del acuerdo, el CEO de Pfizer Ian Read se habría mantenido como CEO y presidente de la compañía combinada (que se llamará Pfizer Plc), y el CEO de Allergan, , Brent Saunders, se convertirá en presidente y director de operaciones. Como parte del acuerdo, los accionistas de Allergan recibirán 11,3 acciones de la compañía, y los accionistas de Pfizer recibirán una. Pfizer suspendió la adquisición el 5 de abril de 2016, luego de que el gobierno de Obama anunciara su plan de avanzar con una resolución que prohíba esta forma de evasión fiscal, conocida como inversión fiscal. Pfizer pagará a Allergan una tarifa de separación de $150 millones.

Después de Pfizer

2016: venta de Actavis Generics y ofertas de bolt-on más pequeñas
En abril, la compañía anunció que se uniría a Heptares Therapeutics en un acuerdo valorado en hasta $3.3 mil millones para colaborar en el desarrollo de un subtipo selectivo de agonistas de los receptores muscarínicos para la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurológicos importantes. Más tarde en el mismo mes, la compañía anunció que adquiriría Topokine Therapeutics por $ 85 millones (más pagos por hitos no revelados) ganando el compuesto de fase IIb/III XAF5 – un posible tratamiento de primera clase para el esteatopbléfaron o bolsas debajo de los ojos. En agosto del 2016, Teva luego de completar la adquisición de $39 mil millones de Actavis Generics, anunció otro acuerdo más pequeño con Allergan, acordando adquirir su negocio de distribución de genéricos Anda por $500 millones. En agosto también, la compañía adquirió ForSight VISION5 por más de $95 millones, ampliando la oferta de Allergan hacia el cuidado de los ojos. En septiembre, la compañía anunció que adquiriría RetroSense Therapeutics por más de $60 millones, obteniendo el tratamiento de terapia genética con fotosensibilidad positiva RST-001. RST-001 se utiliza en retinas en al que los fotorreceptores de cono se han degenerado con el tiempo, lo que provoca un aumento en la sensibilidad de la luz que llega a la retina. Más tarde en el mismo mes, la compañía anunció que adquiriría Vitae Pharmaceuticals, Inc., a $21 por acción, $639 millones en total impulsando el sector dermatológico de la compañía, Tobira Therapeutics por $1.695 billones y un día después Akarna Therapeutics $50 millones. Las dos últimas adquisiciones apuntaron a aumentar la cartera de enfermedades hepáticas de Allergan. En octubre, la compañía anunció que adquiriría Motus Therapeutics, expandiendo aún más su presencia en el mercado gastrointestinal, por $200 millones. En noviembre de 2016, la compañía adquirió Chase Pharmaceuticals. El 21 de diciembre, la compañía anunció que adquiriría LifeCell Corp., especialista en medicina regenerativa por $2.9 mil millones.

2017: continuación de adquicisiones
El 13 de febrero, la compañía continuó con su plan de adquirir compañías más pequeñas en acuerdos cerrados, anunciando la adquisición de Zeltiq Aesthetics Inc. Y al “mejor en su clase” sistema de congelado de grasa por $2.475 millones. En julio de 2017, la compañía anunció que adquiriría Keller Medical, Inc por una suma no divulgada

Evolución de la compañía

Allergan, Inc adquisición y Actavis, plc cambio de nombre
En noviembre de 2014 Actavis, plc anunció su intención de adquirir Allergan, inc, el fabricante de Botox La finalización del acuerdo aumentaría su capitalización de mercado a $147 mil millones. El 17 de marzo de 2015, Actavis, plc completó la adquisición de Allergan, Inc. en una transacción en efectivo y capital por un valor aproximado de $70.5 mil millones. La combinación creó una compañía farmacéutica global diversificada de $23 mil millones con un alcance comercial en 100 países. En junio de 2015, Actavis, plc cambió oficialmente su nombre a Allergan, plc.

Estructura de la compañía
En 2016, la compañía se reestructuró en cuatro divisiones: US Specialized Therapeutics (que contiene: cuidado ocular, estética médica, dermatología y botox terapéutico). US general medicine (que contiene: SNC, cardiovascular, GI, salud de la mujer, antiinfecciosos y urología) e Internacional. La cuarta división consistió únicamente en la compañía Anda, que luego se vendió. 

   |2=  }} 
   |2=  }} 
   |2=  }}
   |2=  }} }}

Propiedad 
A partir de 2017, las acciones de Allergan son principalmente propiedad de inversores institucionales (Vanguard group, Wellington Management Group, BlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments and others)

En junio de 2019, la farmacéutica estadounidense AbbVie anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir Allergan por 63 millones de dólares, lo que devolvería a Allergan a Estados Unidos a efectos fiscales.

Productos

Véase también 
 Biotech and pharmaceutical companies in the New York metropolitan area

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial